Tim O'Brien kan avse

Tim O'Brien, amerikansk författare
Tim O'Brien, amerikansk journalist